Tage der Finsternis steht für:

 Tage der Finsternis (1988), sowjetischer Spielfilm von Alexander Sokurow 
 Tage der Finsternis (2009),  Mysterythriller von Rainer M. Schröder 
 Tage der Finsternis – Day of Wrath, ungarisch-britischer Spielfilm von Adrian Rudomin (2006)